Конова́лов () — русская фамилия, образованная от названия профессии коновал.

Известные носители

А

Б 
 Коновалов, Борис Григорьевич (1906—1959) — советский геолог, первооткрыватель Усинского и Воргашорского угольных месторождений.

В 
 Коновалов, Вадим Сергеевич (1934—2017) — советский и российский саксофонист и композитор.
 
 Коновалов, Валерий Александрович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 
 
 Коновалов, Виталий Фёдорович (1932—2013) — министр атомной энергетики и промышленности СССР (1989—1991).
 
 Коновалов, Владислав Николаевич (род. 1974) — российский баскетбольный тренер.

Г 
 
 Коновалов, Герман Иванович (1882—1936) — русский военачальник, генерал-майор.
 Коновалов, Григорий Иванович (1908—1987) — русский советский прозаик, педагог.

Д

Е 
 
 Коновалов, Елисей Фёдорович (1897—1961) — депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

И 
 
 Коновалов, Игнат Валерьевич (род. 1985) — литовский шоссейный велогонщик.

К 
 Коновалов, Кирилл Павлович (1898—1977) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.

Л 
 Коновалов, Леонид Васильевич (1859 — ?) — русский военный инженер, генерал-майор.

М 
 Коновалов, Макар Игоревич (род. 2000) — российский баскетболист.
 Коновалов, Максим Вениевич (род. 1975) — российский актёр.

Н

П

С 
 Коновалов, Семён Васильевич (1920—1989) — танкист-ас, Герой Советского Союза.

Т 
 Коновалов, Тихон Трофимович (1904—1968) — советский военный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы (1954).

Ф 
 
 Коновалов, Филипп Петрович (1900—1970) — советский генерал-майор.

Э 
 Коновалов, Эдуард Гаврилович (1936—2011) — советский и российский поэт, переводчик, историк искусства.
 Коновалов, Эрменгельд Николаевич (1937—1994) — советский, российский актёр и кино, режиссёр, сценарист.

Ю



Топоним 
 Коновалов — хутор, Ленинский район, Волгоградская область

В литературе 
 «Коновалов» — рассказ Максима Горького.

См. также 
 Коноваловский

Примечания